Olaszország
Morciano di Leuca, község Olaszországban, Puglia régióban, Lecce megyében
Morciano di Romagna, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Rimini megyében